Палецкіс () — литовське прізвище.

Відомі носії:
 Альгірдас Палецкіс (* 1971) — литовський політик та дипломат.
 Юстас Вінцас Палецкіс (* 1942) — литовський політик та дипломат.
 Юстас Палецкіс (1899–1980) — литовський журналіст, письменник; литовський радянський державний та громадський діяч.